The Lion King – gra komputerowa
 The Lion King – ścieżka dźwiękowa

Zobacz też: Król Lew